Пыть-Ях - топоним
Пытьях (река)
Пы́ть-Я́х — город в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области

См. также 
Пыть-Ягун